SPATA31D4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 917 амінокислот, а молекулярна маса — 102 390.

Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки